Росси́йские фильтрацио́нные лагеря́ на Украи́не — система учреждений массового принудительного заключения и содержания, созданных Вооружёнными силами Российской Федерации после вторжения России на Украину в феврале 2022 года с целью проверки украинских граждан на лояльность российскому режиму и задержания тех украинцев, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов. Хотя фильтрационные лагеря значительно отличаются по тяжести режима содержания, их определяющей характеристикой является то, что заключенные содержатся незаконно. Через лагеря также осуществляется принудительное выселение украинских граждан с территорий российской оккупации Украины в экономически депрессивные регионы России. Российские чиновники отрицают депортацию и называют это «эвакуацией мирных жителей, покидающих зону активных боевых действий», а фильтрационные лагеря считают «пропускными пунктами» в Россию.

По данным исследователей из Йельского университета, по состоянию на конец августа 2022 года, Россия и ее марионеточные силы на Украине используют 21 фильтрационных лагеря (20 на территории Донецкой области и 1 на территории Запорожской области).

В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch приводятся многочисленные факты того, как российские оккупационные власти с начала вторжения насильственно перемещают граждан Украины. При этом украинцы проходят через «фильтрацию» и неоднократные допросы, имевшие оскорбительный и карательный характер.

Европейский парламент признал что Россия «явно стремится изменить демографический состав Украины». По данным Европарламента с 24 февраля 2022 года до 2,5 млн человек были депортированы в РФ.

Появление и реакция 
Первые фильтрационные лагеря были созданы в СССР в 1941 году. В них проходили проверку солдаты, вернувшиеся из плена или оккупированных Германией территорий. Во время первой и второй чеченских войн СМИ сообщали о существовании фильтрационных лагерей для массового интернирования и выявления людей, причастных к вооружённым формированиям. Фильтрационные пункты различались по своему статусу. Из них бо́льшая часть называлась изоляторами временного содержания. После прохождения фильтрации людей либо отпускали, либо переводили в другие пенитенциарные учреждения. Правозащитные организации зафиксировали многочисленные нарушения прав человека — людей пытали, брали в заложники, казнили без суда. Число прошедших через чеченские фильтрационные лагеря может достигать 200 тысяч.

Российские власти начали готовиться к «фильтрации» нежелательных граждан Украины за несколько недель до полномасштабного вторжения. В рамках подготовки составлялись списки политических деятелей, активистов и сотрудников СБУ и ВСУ. Первые сообщения о существовании «фильтрационных лагерей» на Украине появились в середине марта. 18 марта журналист Дмитрий Гордон записал видеообращение к украинцам, находящимся на оккупированных или заблокированных российскими войсками территориях, в котором призвал не пользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами. В 20-х числах марта городские власти Мариуполя подтвердили информацию, что российские военные насильно вывозят тысячи жителей города (в основном из Левобережного района) в «фильтрационные лагеря». Согласно мэру Вадиму Бойченко, вокруг города были развёрнуты четыре фильтрационных лагеря. В конце марта Maxar Technologies проанализировала спутниковые снимки, сделанные около села Безыменное. На них видны палаточные городки, которые могут вмещать вплоть до 5000 человек. Вскоре о существовании фильтрационных лагерей стали писать в ведущих мировых СМИ, включая The New York Times, Washington Post, The Guardian и Fortune.

Изначально российская сторона назвала эти новости «фейками» и опровергла любые заявления о существовании фильтрационных лагерей. Однако впоследствии представители власти перестали отрицать, что жителей захваченных территорий подвергают проверкам. Согласно замглавы МВД России Игорю Зубову, «фильтрация» проводится на границе при въезде в Россию и необходима для предотвращения «проникновения экстремистов и других преступников». Одновременно с этим Дмитрий Песков опроверг обвинения в принудительной депортации, заявив, что «такие сообщения являются ложью».

В июле 2022 года США официально призвали российское руководство немедленно прекратить систематическую «фильтрацию» и насильственную депортацию миллионов украинцев на подконтрольных территориях, а также допустить сторонних наблюдателей в фильтрационные пункты. Глава комиссии США при ОБСЕ назвала фильтрацию «сталинским процессом», добавив, что это «ещё один случай в долгой истории России, когда массовая депортация и депопуляция использовались для подчинения и контроля над людьми». Международная федерация за права человека (FIDH) призвали международные организации обеспечить оперативный мониторинг ситуации на Украине, что крайне важно для организации гуманитарных проходов и защиты насильственно перемещённых в Россию.

Типы «фильтрационных пунктов» 

Согласно Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, мотивом фильтрации является выявление нынешних или бывших сотрудников украинских правоохранительных органов, государственных служащих и военнослужащих украинских вооружённых сил, однако на практике россияне преследуют любых граждан, имеющих проукраинские и антироссийские взгляды.

Как сообщают источники Meduza, вероятнее всего существует два вида фильтрационных пунктов. Первый представляет собой «фильтрационный пост» или аналог пограничного пункта. В таких местах допрос людей происходит в отдельной предназначенной для этого комнате. Второй — это лагерь, в котором живут люди до прохождения фильтрации. Принцип распределения людей в то или иное место не ясен. Согласно другим источникам, фильтрационные места представляет собой пункты пересечения границы, однако из-за большого наплыва людей, многие могут ожидать своей очереди прохождения вплоть до 3-х дней. В своём июльском докладе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отмечает, что во время прохождения фильтрации гражданские лица могут быть удержаны вплоть до 30 дней, а наиболее «неблагонадёжные» (например, бывших военных и сотрудников правоохранительных органов) — до 2-х месяцев.

Фильтрационные пункты могут располагаться в шатрах, палатках, полицейских участках, блокпостах, колониях, следственных изоляторах, школах, спортивных залах, рынках и других общественных зданиях. Прошедшие через них свидетели говорят об отсутствии надлежащих условий для содержания людей. По словам одного из свидетелей, фильтрационный лагерь состоял из примерно 20 шатровых палаток, стоящих в поле и огороженных колючей проволокой. Лагерь охраняли вооружённые военные. На входе были установлены две большие белые палатки, где разделяли людей по гендерному признаку.

Расположение 

Большинство фильтрационных лагерей расположены на территории ДНР и ЛНР, однако некоторые люди прибывали в Россию и из других частей Украины, в частности из Харьковской области, в которой тогда шли ожесточенные бои. Также отдельные свидетели говорят о прохождении фильтрации по приезде в Россию. По словам правозащитника Павла Лисянского, фильтрационные лагеря в ДНР и ЛНР отличаются особой жестокостью по отношению к людям.

Human Rights Watch обнаружила 14 фильтрационных пунктов на подконтрольной России территории Украины. По данным США, Россия создала не менее 18 объектов для задержания и насильственной депортации украинских гражданских лиц в Россию. Свидетели сообщали о фильтрационных лагерях, расположенных в Мангуше, Степановке, Успенке. В городах Донецк, Докучаевск, Новоазовск, посёлках Мангуш, Володарское, Старобешево «фильтрацию» проводят районные отделы МВД, в селе Бугас — сельская администрация. Наиболее близким к Мариуполю был лагерь в Безыменном, в котором, по разным данным, фильтрацию проходили в обязательном порядке все жители оккупированных территорий, чтобы «предотвратить попадание на территорию ДНР лиц, причастных к силовым структурам Украины, участников националистических батальонов, членов диверсионно-разведывательных групп, а также их пособников». Помимо этого свидетели сообщали о фильтрационных пунктах в Никольском, Еленовке, Волновахе, Степановке, Амвросиевке, Бугасе, Изюме, Виноградово. В СМИ появлялась информация и о создании фильтрационных лагерей рядом с границей с Эстонией, однако подтверждения этому не было найдено.

Согласно докладу Национального совета по разведке США от 15 июня, Россия продолжает усиливать и расширять сеть фильтрационных центров. Скорее всего это связано с ростом украинского сопротивления на оккупированных Россией территориях.

Процесс 

Большинство информации о процедуре прохождения фильтрации поступает от украинских беженцев, оказавшихся в России или впоследствии покинувших страну. При этом многие отказываются говорить публично, опасаясь за жизнь родственников и друзей.

Почти все свидетели рассказывали о тщательном допросе со стороны российских военных. Людей расспрашивали про связи с ВСУ и СБУ, отношение к России, а также могли задавать вопросы о личном прошлом, семейных связях, политических взглядах. После допроса происходил обыск личных вещей и досмотр техники, в том числе переписок на мобильных устройствах. Также всех проходящих фильтрацию фотографировали, снимали отпечатки пальцев, брали копию паспорта. Некоторых раздевали догола, а тех, у кого находили татуировки или следы от снарядов — допрашивали особенно тщательно. Одного из мариупольских беженцев вынудили писать объяснение на имя главы Министерства внутренних дел ДНР генерал-полковника Алексея Дикого. Для большинства респондентов CNN, процесс фильтрации включал проверку документов, допрос, снятие отпечатков пальцев и обыск. Многие были разлучены со своими семьями. Мужчин обычно раздевали и осматривали на наличие татуировок.

При успешном прохождении люди получали документальное подтверждение, позволяющее им релоцироваться в Россию и свободно передвигаться по территории ДНР и ЛНР. На одной стороне документа указывают Ф. И. О., дата рождения и порядковый номер. На другой стороне ставят печать «Дактилоскопирован» с датой процедуры и подписью проводившего её сотрудника. Также прошедшим фильтрацию предлагают единовременную выплату в  рублей. Отдельные свидетели сообщали, что им предлагали подписать документ, в котором они осуждают действия украинского правительства и военных.

Не проходят фильтрацию бывшие военнослужащие, участники военных операций на Донбассе, общественные активисты, представители госорганов и органов местного самоуправления, а также люди с определёнными татуировками — например, украинским гербом. Отследить, что происходит с теми, кого признали неблагонадёжными и «отсеяли» в процессе фильтрации, в точности невозможно. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило сообщения о том, что не прошедших фильтрацию отправляли в колонии в Оленовке и Донецке, в том числе в следственный изолятор «Изоляция», известный жестоким обращением с заключёнными. На май 2022 года там содержалось около 3-4 тысяч не прошедших фильтрацию людей. В ночь на 29 июля в одном из корпусов колонии произошёл взрыв, в результате которого погибло более 50 человек.

В России прошедших фильтрацию людей заселяют в так называемые пункты временного размещения, расположенные по всей территории страны, включая Мурманск, Иркутск и Камчатку. Впоследствии граждане Украины могут официально трудоустроиться через российские центры занятости, в некоторых случаях им также обещают бесплатное жилье, льготные ставки по ипотеке и поддержку при переезде. Пункты временного размещения функционируют в открытом режиме и жители могут их свободно покидать, но у них часто не хватает информации, денег на транспорт, исправных мобильных телефонов. По этим причинам часть прошедших фильтрацию остаются в России. Другие боятся возвращаться на Украину, потому что там их могут преследовать за выезд на территорию врага. Этот страх поощряется российскими властями. По словам Ирины Верещук, многие прошедшие «фильтрационные лагеря» люди впоследствии уехали в другие страны — Эстонию, Латвию, Германию, Польшу, Грузию. Около 16 тысяч человек вернулись обратно на Украину.

Нарушения прав человека

Принудительная депортация 
 
Российские и подконтрольные силы насильственно перемещают жителей Украины из оккупированных РФ территорий. Детей разлучают с семьями. Опрошенные Amnesty International 88 человек говорят, что силы РФ подвергают фильтрации насильственно перемещаемых, некоторых задерживают, избивают, пытают и угрожают казнью. Amnesty International квалифицируют эти насильственные депортации как военные преступления и преступления против человечности.

На 28 июня, согласно данным ООН, 8,4 млн человек покинуло Украину из-за начавшихся военных действий. Из них около 1,4 млн уехали в Россию. Согласно данным ОБСЕ, около десятков тысяч были задержаны или прошли так называемые «фильтрационные центры». Украина и ряд европейских стран, таких как Литва, считают депортацию украинцев в Россию принудительной, а оказавшихся в России украинцев — «заложниками». Принудительная депортация рассматривается как нарушение Протокола № 4 «Свобода передвижения, высылка и лишение свободы за долги» к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В июне 2022 года Украина подала иск на Россию в Европейский суд по правам человека, обвинив в нарушении многих прав, включая право на свободу передвижения. Россия признает, что вывезла взрослых и детей украинцев, заявляя, что производила это «добровольно» и по «гуманитарным» причинам.

Руководительница Центра общественных свобод на Украине Олександра Матвийчук считает, что мотивы российских властей при депортации украинцев не до конца ясны. Одна из возможных причин — использование беженцев в целях пропаганды, которая убедит российских граждан в необходимости войны на Украине. Депортация с оккупированных территорий может освободить место для лояльных власти граждан, как это было в Крыму. Кроме того, русскоговорящих украинцев могут заселить в изолированные российские регионы с депрессивной экономикой.

Отдельные свидетельства указывают на конфискацию украинских паспортов российскими властями в обмен на предложение статуса беженцев в России. Многие остаются в подвешенном состоянии без каких-либо документов и, по сообщению уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, только  человека получили временное убежище. Также существуют свидетельства о взятках за прохождение «фильтрации».

Жестокое обращение 
 
Прошедшие фильтрационные лагеря люди указывают на массовые случаи жестокого обращения и наличия угроз со стороны российских военных. Согласно докладу ОБСЕ, люди часто подвергаются жёстким допросам и унизительным личным обыскам. В случае установления связей с украинским правительством, люди исчезают — некоторых якобы переводят на территорию ДНР или ЛНР, где их задерживают или даже убивают. Такая практика нарушает Международное партнёрство по правам человека и может быть приравнена к преступлению против человечности.

Согласно Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), подвергшиеся фильтрации люди свидетельствовали о словесных запугиваниях, унижениях и избиениях, а в некоторых случаях — подвергались сексуальному насилию. УВКПЧ также получило достоверные сообщения, что некоторых детей разлучали с родителями во время и после процесса, когда сопровождающий взрослый не проходил фильтрацию. Лица, ожидающие фильтрации, часто ночуют в транспортных средствах или необорудованных помещениях, иногда без надлежащего доступа к пище, воде и санитарии. Журналисты The New York Times взяли интервью у некоторых людей, сумевших бежать в Эстонию. Они рассказали о том, что их принуждали принять российское гражданство.

В заявлении Мариупольского горсовета говорилось, что отказ России согласовать коридоры эвакуации и создание ею «фильтрационных центров» были частью более широких усилий по сокрытию потенциальных военных преступлений, совершённых в городе. «Всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов через фильтрационные лагеря оккупанты стараются выявить и уничтожить». Однако CNN не нашло подтверждений этому утверждению.

«Курсы денацификации» 
В мае 2022 года появились видео с извинениями жителей оккупированного юга Украины перед российскими военными. Некоторые на видео говорили, что прошли «курс денацификации». Украинский правозащитник рассказал, что «курсы» сопровождаются физическим насилием, моральным давлением и унижением. Правозащитник заявил, что знает о трёх-четырёх случаях, когда при проведении «курсов денацификации» у слушателя возникал спор с преподавателем или конвоиром, и «человека просто убивали».

Заключение 
После фильтрации тысячи человек пропали. Правозащитники стали находить их в заключении, но суды не признают за гражданскими пленными никаких прав. По оценкам «Агоры», количество людей, взятых в заложники, может достигать нескольких тысяч, местонахождение большинства из них неизвестно. Брать в плен гражданских — военное преступление.

Санкции 
США ввели санкции против граждан РФ которые были непосредственно вовлечены в российские операции по фильтрации в ходе которых гражданское население Украины подвергалось допросам, обыскам, отмечая данные о депортациях, исчезновениях и пытках в связи с фильтрацией. Так под санкции США попали сотрудники Администрации Президента РФ Олег Юрьевич Нестеров и Евгений Радионович Ким, которые принимали непосредственное участие в планировании и организации фильтрационных пунктов на оккупированных территориях Украины. Нестеров и Ким курировали фильтрацию чиновников городской администрации и других гражданских лиц из Мариуполя, Нестеров также координировал фиктивный «референдум о присоединении», проведенный в Запорожской области Украины. Также под санкции попала Марина Константиновна Середа, как связанная с управлением пунктами фильтрации в Донецкой области и начальник управления по вопросам семьи и детства Краснодара Людмила Зайцева за похищение и насильственное переселение детей из Украины.

См. также 
 Украинские беженцы в России
 Миграционный кризис, вызванный вторжением России на Украину
 Система фильтрационных лагерей в Чечне
 Проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР

Примечания

Ссылки 
 Истории прошедших через фильтрационные пункты людей, собранные BBC
 Истории прошедших через «фильтрацию» людей, собранные The New York Times
 At least 21 ​​'filtration​​​' sites identified in Russian-controlled ​​territory, say Yale researchers

Источники 
 
 

Российская оккупация Украины
Военные преступления в период вторжения России на Украину
Преступления против человечества